Le qualificazioni del singolare maschile dell'Orange Prokom Open 2001 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Orange Prokom Open 2001 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Irakli Labadze (Qualificato)
 Juan Antonio Marín (Qualificato)
 Jurij Ščukin (Qualificato)
 Oscar Serrano-Gamez (Qualificato)

 Patricio Arquez (secondo turno)
 František Čermák (ultimo turno)
 Ivan Beros (secondo turno)
 Todor Enev (ultimo turno)

Qualificati 

 Irakli Labadze
 Juan Antonio Marín

 Jurij Ščukin
 Oscar Serrano-Gamez

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Orange Prokom Open 2001